Magyar nyelvjárások, azaz a magyar nyelv dialektológiai régiói
Magyar Nyelvjárások, a Debreceni Egyetem évkönyve (1951–)